Вивијан има више значења:

Италија 
 Вивијан (Торино)

Сједињене Америчке Државе 
 Вивијан (Луизијана)
 Вивијан (Јужна Дакота)
 Вивијан (Западна Вирџинија)